Wanderratten steht für
Wanderratten, deutscher Stummfilm von Max Mack (1918)
Die Wanderratten, Gedicht von Heinrich Heine, (1854/55)
Siehe auch:
 Wanderratte